Базінер Роман Іванович (* 1842 — після 1880) — юрист часів Російської імперії, приват-доцент, присяжний повірений.
 Базінер Федір Іванович (1817—1862) — ботанік-садівник.